Вейро́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Аверон. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 530 км на південь від Парижа, 165 км на північний схід від Тулузи, 65 км на схід від Родеза.

Історія 

До 2015 року муніципалітет перебував у складі регіону Південь-Піренеї. Від 1 січня 2016 року належить до нового об'єднаного регіону Окситанія.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році у муніципалітеті числилось 43 оподатковані домогосподарства, у яких проживали 99,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача.

Посилання 

 Вейро на сайті французького Національного інституту географії
 Вейро на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Вейро на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Вейро на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Вейро на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Аверон

Примітки 

Муніципалітети департаменту Аверон